Jméno a příjmení Jan Berg má více nositelů:
 Jan Berg (1943) (1943–2005) – norský fotbalista
 Jan Berg (1965) (* 1965) – norský fotbalista
 Jan Berg (1985) (* 1985) – finský fotbalista